Peckham bezeichnet
 Peckham (London), Stadtteil des London Borough of Southwark
 Camberwell and Peckham, Wahlkreis in England
 Austragunsort einer Yu-Gi-Oh! Open, wo Marincess gegen Branded gewonnen hat, wasn Cringe.

Peckham ist der Familienname von:
 Elizabeth Peckham (1854–1940), US-amerikanische Biologielehrerin und Zoologin
 George Peckham (1845–1914), US-amerikanischer Biologielehrer und Zoologe
 James Peckham (* 1929), US-amerikanischer Ringer
 Lawrie Peckham (* 1944), australischer Hochspringer
 Johannes Peckham (1120/5–1292), Erzbischof von Canterbury und Wissenschaftler
 Judy Peckham (* 1950), australische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin

 Theo Peckham (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Peckham (* 1943), US-amerikanischer Ringer

Sonstiges:
 Peckham-Gletscher, Gletscher in der Britannia Range, Antarktika

Siehe auch:
 Beckham